Název Acre může označovat:
 Acre (stát) – spolkový stát v Brazílii
 Acre (řeka) – řeka protékající výše uvedeným spolkovým státem Acre
 Acre (Lancashire) – vesnice v hrabství Lancashire v Anglii
 Acre (jednotka) (česky akr) – jednotka plošného obsahu používaná v anglosaských zemích, odpovídá 4 046,873 m² nebo 0,4047 hektaru
 Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (anglicky Alliance of Conservatives and Reformists in Europe) - dřívější anglický název pro uskupení Strana evropských konzervativců a reformistů
 Třída Acre - třída torpédoborců brazilského námořnictva
 anglický název pro starobylé izraelské město Akko

Externí odkazy